Diferencial (mecànica)
 Diferencial elèctric
 Equació diferencial
 Diferencial d'una funció
 Geometria diferencial
 Operador diferencial
 Càlcul diferencial
 Psicologia diferencial
 Senyal diferencial (Electrònica)
 Amplificador (o parell) diferencial (Electrònica)